Brent est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Prénom 
 Brent est un prénom anglais, forme abrégée du prénom et patronyme Brenton.

Patronyme 

 Marie Louise Brent (1878-1963), sculptrice français.
 Dannielle Brent (née en 1979), actrice britannique.
 Romney Brent (1902-1976), acteur mexicain.

Pseudonyme 

 George Brent (1899-1979),  acteur américain.

Toponyme 

 Brent, localité de la commune suisse de Montreux ;
 Brent (district londonien), district de Londres ;
 Brent (Londres), ville du district de Brent ;
 Brent, ville de l'Alabama (États-Unis) ;
 Brent, census-designated place américaine située en Floride ;
 Brent, census-designated place américaine située en Oklahoma ;
 Cratère de Brent, cratère en Ontario.

Hydronyme 

 Brent, affluent de la Tamise.

Divers 
 Brent, gisement de pétrole
 Brent, un type de pétrole issu de la Mer du Nord
 Méthode de Brent, en analyse numérique, méthode de recherche d'un zéro d'une fonction
 Brent est un groupe de musique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme